Рецепция (от лат. receptio – приемане) означава получаване на информация, умение, опит или хора. Рецепция може да означава:

 функционирането на приемник (рецептор) в телекомуникацията, за действието на електронно устройство като радио или дистанционно (добрият сигнал позволява доброто приемане)
 тържествен прием, напр. сватбено парти, където гостите са поканени от младоженците
 приемна, място (гише) в хотел, офис, лаборатория, където се приемат клиентите/пациентите от рецепционист, който общува с тях с цело да им предостави услуга и/или да им окаже съдействие. При болниците за подобно място се използва думата регистратура.
 в мрежата, рецепция е вид игра, където топката е получена (хваната) от играч от хвърлящия отбор
 първата година от началното училище в Англия, Уелс и Южна Австралия, еквивалентна на детската градина
 рецепция (астрология)
 възприемане на чуждо право (различно от имплементацията и трансформацията на международно право)